Eduardo Rodrigo Domínguez (Lanús, 1 de setembro de 1978), é um ex-futebolista e atual treinador de futebol argentino. Atualmente comanda o Independiente.

Títulos como jogador 
 Vélez Sársfield
 Campeonato Argentino: 1998 (Clausura)

 Huracán
 Copa Argentina: 2013–14
 Supercopa Argentina: 2014

Títulos como treinador 
 Nacional
 Supercopa Uruguaya: 2019

 Colón
 Copa da Liga Profissional: 2021

Ligações externas 
Ficha em bdfa

Futebolistas da Argentina
Naturais de Lanús
Futebolistas do Club Atlético Vélez Sarsfield
Futebolistas do Club Olimpo
Futebolistas do Racing Club
Futebolistas do Club Atlético Independiente
Futebolistas do Deportivo Independiente Medellín
Futebolistas do Club Atlético Huracán
Futebolistas do Los Angeles Galaxy
Futebolistas do Club Atlético All Boys
Futebolistas da Asociación Mutual Social y Deportiva Atlético de Rafaela
Treinadores de futebol da Argentina
Treinadores do Club Atlético Huracán
Treinadores do Club Nacional de Football